Phrosinidae är en familj av kräftdjur. Phrosinidae ingår i överfamiljen Phronimoidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Phrosinidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Phrosinidae